Bude (Cornwall), een plaats in het Engelse graafschap Cornwall
Bude (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi